Буффон ():

 Буффон, Джанлуиджи (род. 1978) — итальянский футболист, вратарь.
 Буффон, Лоренцо (род. 1929) — итальянский футболист.

См. также 
 
  — тип прически, для которой характерны волосы, высоко поднятые на голове и обычно закрывающие уши или свисающие по бокам.